Innerground Records é uma gravadora criada em 1995 por Xerxes de Oliveira e Ramilson Maia. Seus lançamentos são principalmente no gênero Drum & Bass.

História 
Apesar das boas críticas recebidas pelos lançamentos da gravadora, ela não conseguiu manter-se financeiramente, o que acabou levando a um longo período de inatividade.

Em 2003, Xerxes juntou-se a DJ Marky para reativar a gravadora. Com a mudança da sede para Londres, aumentou a visibilidade da gravadora, e com a qualidade de seus lançamentos ela conseguiu firmar-se internacionalmente.

Atualmente a gravadora é dirigida por DJ Marky.

Artistas 
Alguns dos produtores que já lançaram músicas pela Innerground:
 Bungle
 Calibre
 DJ Marky
 Dj Rusty
 Logistics
 DJ Roots
 Random Movement
 The Invaderz
 Total Science
 XRS Land

Ligações externas 
 
 Innerground Records no Twitter
 Innerground Records no SoundCloud
 Innerground Records no Myspace

Gravadoras do Brasil
Gravadoras fundadas em 1995